Оружие — название нескольких фильмов:

 Игры киллеров, ранее известный как «Оружие» — американский фильм 2011 года.
 Оружие (телесериал) — российский многосерийный телефильм 2008 года.
 Оружие (фильм, 1978) — итальянская драма 1978 года.
 Оружие (фильм, 1997) — индийский боевик 1997 года.
 Оружие (фильм, 2007) — американская криминальная драма 2007 года.
 Оружие (фильм, 2011, Россия) — российский криминальный художественный фильм 2011 года режиссёра Александра Рогожкина.